BMH steht als Abkürzung für:

 Bundesliga Manager Hattrick, ein Fußballmanager-Computerspiel
Bus Manufacturers (Holdings), eine Holdinggesellschaft britischer Bushersteller
 den Flughafen Bomaiin Papua-Neuguinea nach dem IATA-Flughafencode
 Boyer-Moore-Horspool-Algorithmus, eine Abwandlung des Zeichenkettensuchalgorithmus Boyer-Moore-Algorithmus
 British Motor Holdings, ein Vorgängerunternehmen von British Leyland
 Biomechanisches Herz, ein Unterstützungssystem bei Herzinsuffizienz
 British Military Hospital, in Deutschland gab es drei britische Militärhospitäler: Berlin, Iserlohn und Hannover
 Bergbahnen Meiringen-Hasliberg

BMH